Crollalanza – nobile famiglia milanese
Michel Agnolo Florio Crollalanza – secondo alcune teorie non comprovate, sarebbe William Shakespeare
Araldo di Crollalanza
Aldo di Crollalanza
Giacomo di Crollalanza – partigiano, medaglia d'oro al valor militare.
Goffredo di Crollalanza
Giovan Battista di Crollalanza – genealogista